Maron steht für:

 Maron (Argos), König von Argos, Sohn des Keisos
 Maron (Sohn des Euanthes), Priester des Apollon
 Maron (Sohn des Orsiphantes), Thermopylenkämpfer
 Maron von Beit-Marun, frühchristlicher Heiliger und Begründer der Religionsrichtung der Maroniten
 Maron (Fernsehserie), US-amerikanische Comedy-Serie (2013–2016)

Geographische Objekte:
 Mâron, französische Gemeinde
 Maron (Meurthe-et-Moselle), französische Gemeinde
 Maron (Insel), Eremiteninseln, Papua-Neuguinea

Maron ist der Familienname folgender Personen:
 Anton von Maron (1731–1808), österreichischer Maler
 Eva Maron (* 1969), Schweizer Schauspielerin
 Evelyn Maron (1943–2007), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Gottfried Maron (1928–2010), deutscher evangelischer Theologe
 Hanna Maron (1923–2014), deutschstämmige israelische Schauspielerin
 Hermann Maron (1820–1882), deutscher Journalist, Landwirt, Reisender und Revolutionär
 Karl Maron (1903–1975), Minister des Inneren der DDR
 Knut Wolfgang Maron (* 1954), deutscher Fotokünstler und Hochschullehrer
 Marc Maron (* 1963), US-amerikanischer Comedian
 Margaret Maron, US-amerikanische Krimiautorin
 Maya Maron (* 1980), israelische Filmschauspielerin
 Monika Maron (* 1941), deutsche Schriftstellerin
 Nina Maron (* 1973), österreichische bildende Künstlerin
 Oscar Maron Filho (1955–2011), brasilianischer Filmregisseur
 Sigi Maron (1944–2016), österreichischer Rocksänger
 Theresa Concordia Maron (1725–1806), deutsche Malerin

Siehe auch:
 Marohn
 Marone
 Maronn
 Maronne
 Marron